

Sigle 
 Main operating base – nel lessico militare NATO, è una base militare principale all'estero
 Montreux-Oberland Bernois  – ferrovia svizzera
 Mouvement pour l'organisation de la Bretagne  – partito politico francese
 Movable Object Block  – sprite in computer grafica

Codici 
 MOB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Mobile Bates Field di Mobile (Stati Uniti)
 mob – codice ISO 639-3 della lingua moinba

Musica 
 M.O.B.  – traccia dell'album discografico Until the End of Time di Tupac Shakur del 2001
 MOB – singolo di Lazza del 2017
 333 Mob - etichetta discografica indipendente fondata nel 2016 da Low Kidd e Slait

Altro 
 Mob  – personaggi dei videogiochi di ruolo controllati dal computer
 Mob – termine in Lingua inglese identificante un gruppo criminale o il mondo del crimine organizzato in generale, equivalente all'Italiano "mafia".
 Mobbing  – pratica di abuso psicologico nel mondo del lavoro

Pagine correlate
The Mob